Ménas ou Mennas désigne :
 un patriarche de Constantinople, Mennas
 un saint martyr égyptien, Ménas
 Menas, ou Menodorus,  un affranchi romain du 
 d'autres personnages présentés en anglais sur :en:Menas

Prénom grec